Taglib oder taglib bezeichnet
 in Verbindung mit Java die Tag-Library
 eine Programmbibliothek zum Lesen und Manipulieren von in Audio-Dateien eingebetteten Metadaten, siehe TagLib
 Apache Taglibs, eine Sammlung von Tag Libraries